Iso Huutsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Iso Huutsaari (ö i Viitasaari, Ylä-Keitele), Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari, 
 Iso Huutsaari (ö i Viitasaari, Kiminkilahti), Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari, 

Robotskapade Finlandförgreningar